País emergente (o nación emergente) puede referirse a:

 Los países en transición son los que apenas están saliendo del subdesarrollo, gracias a recursos naturales y deslocalización industrial, acogiendo industrias de los países más avanzados, por sus bajos costes productivos y facilidades empresariales. También se denominan países en vías de desarrollo. 
 Los países en vías de desarrollo, países en desarrollo o países de desarrollo intermedio; aquellos cuyas economías se encuentran en pleno desarrollo económico, partiendo de un estado de subdesarrollo o de una economía de transición.
 Los países recientemente industrializados, aquellos cuyas economías aún no alcanzan el estatus de las de los países desarrollados, pero han avanzado, en el sentido macroeconómico, más que sus contrapartes del mundo en desarrollo.
 Las economías emergentes o mercados emergentes; países con un rápido crecimiento de su actividad económica, que se relaciona no solo con el crecimiento interno del propio país, sino también singularmente con un incremento notable de las relaciones comerciales con otros países.